Флювиальный рельеф ( — «поток») — совокупность экзогенных форм рельефа, созданных вследствие геологического действия временных или постоянных водотоков.

Флювиальные процессы 
Совокупность экзогенных процессов, вызванных текучими водами, получила название флювиальных. В узком понимании, флювиальные процессы — это геоморфологические процессы, связанные с действием водотоков (русловых потоков) и ведущие к развитию эрозионных и аккумулятивных форм рельефа. Иногда термин расширяют, причисляя к флювиальным процессам и делювиальный процесс.

Водотоки совершают три вида геологической работы: разрушение, перенос продуктов разрушения и их аккумуляцию.

Среди основных экзогенных процессов (по В. Стецюку и И. Ковальчуку) с воздействием временных или постоянных водотоков связаны следующие процессы:

Формы рельефа

Созданные временными водотоками 
Генетический ряд форм рельефа, созданный геологическим действием временных водотоков представлен такими формами: эрозионная борозда, промоина, овраг, балка.

Созданные постоянными водотоками 
 речная долина
 склоны речной долины
 речные террасы
 пойма

Также к флювиальным формам рельефа относится конус выноса.

См. также 
 Флювиогляциальные процессы

Примечания

Литература 
 Флювіальні геоморфосистеми: дослідження й розробки Харківської геоморфологічної школи / Науковий редактор І. Г. Черваньов.— Харків, 2006.